Tina Charles (zangeres) (1954), Brits zangeres
 Tina Charles (basketbalster) (1988), Amerikaans basketbalster